

Лодиґово — село в гміні Біла Піська Піського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Лодиґово — село в гміні Кіселіце Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства